Влади́мир Ви́кторович Васи́льев:

 Васильев, Владимир Викторович (род. 1930) — советский и российский учёный, доктор технических наук.
 Васильев, Владимир Викторович (род. 1940) — советский артист балета, хореограф.